Avtomobilnost je slovenska oddaja o avtomobilizmu ter o novostih s področja prometa, prometne varnosti in sodobnih tehnologij. Na sporedu je vsak četrtek ob 20.50 (od 18. sezone naprej vsako nedeljo ob približno 22.00) na TV Slovenija 2, voditelja pa sta Andrej Brglez in David Urankar.

Predvajanje

Sklici

Zunanje povezave 
 Arhiv oddaj na YouTube

Televizijske oddaje Radiotelevizije Slovenija
Televizijske serije leta 2014